Прадо-де-ла-Гуспенья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 22,94 км². Население — 131 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона